Anthony Steel peut désigner :

 Anthony Steel (1900-1973), un historien britannique ;
 Anthony Steel (1920-2001), un acteur britannique.